Глен Таранто () — американский актёр и сценарист, известный по роли Гомеза Аддамса в телесериале Новая семейка Аддамс. Он является членом неофициального акционерного общества Пола Хаггиса — лауреата премии Оскар, появившись в шести проектах заслуженного писателя и режиссёра.

Биография

Ранняя жизнь 
Глен родился и вырос в городе Хакенсак, штат Нью-Джерси. Жил в Бруклине с июля 1981 года, до переезда в Лос-Анджелес в октябре 1992 года, где и прожил большую часть времени.

Карьера 
Дебют в карьере актёра произошел в эпизодической роли фильма «Внезапное пробуждение» 1989 года. После того, как Гленн Таранто дебютировал в 1989 году, он начал получать предложения о небольших ролях в разных телесериалах. С 1992 по 1993 год снялся в нескольких эпизодах телесериала Закон и порядок, а также появлялсяв 2 эпизодах сериала Она написала убийство. В 1998 году получил роль Гомеза Аддамс в Новой семейке Аддамс.

Первый сценарий Таранто, Украденный (первоначальное название «Мальчик в коробке»), в главной роли Джош Лукас и Джон Хэмм был спродюсирован A2 Entertainment и Code Entertainment, и выпущен в американских кинотеатрах в 2010 году.

Фильмография

Ссылки 
 https://articlebio.com/glenn-taranto

Киноактёры США
Актёры театра США